Armorum iudicium – Tragedia perduta di Marco Pacuvio
 Armorum iudicium – Tragedia perduta di Lucio Accio